Teleki Géza (1843–1913) politikus, író, az MTA tagja
Teleki Géza (1911–1983) földrajztudós, geológus
Teleki Géza (1943–2014) antropológus

Géza